Miejscowości w USA:
 Cobleskill – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Schoharie
 Cobleskill – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Schoharie

Gminy w USA:
 Cobleskill (ang. Cobleskill Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Schoharie